Orwell (Ohio)
 Orwell (Vermont)
 George Orwell (Motihari, Raj Britànic, 1903 - Londres, 1950), escriptor anglès.